

Cinema 
 Bottoms - film statunitense del 2023 diretto da Emma Seligman

Persone 
 Joseph Bottoms – attore statunitense
 Keisha Lance Bottoms – politica statunitense
 Sam Bottoms – attore e produttore cinematografico statunitense
 Timothy Bottoms – attore e comico statunitense